Се́над Лу́лич (, родился 18 января 1986, Мостар, Босния и Герцеговина) — боснийский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
В раннем возрасте переехал в Швейцарию, где начал выступать за профессиональные клубы: «Кур 97», «Беллинцона», «Грассхоппер» и «Янг Бойз». 16 июня 2011 подписал пятилетний контракт с итальянским «Лацио». Стоимость трансфера составила 3 миллиона евро. Дебют в составе «орлов» состоялся 9 сентября 2011 в матче Серии А против «Милана» (ничья 2:2), первый гол забил 23 октября 2011 в ворота «Болоньи» (итого победа 2:0).

В сборной 
1 июня 2008 сборная Боснии и Герцеговины собиралась сыграть матч против Азербайджана, однако все вызванные в стартовый состав игроки отказались выступать в знак протеста против увольнения Мехо Кодро, главного тренера национальной сборной, который был назначен относительно недавно. Лулич вынужден был выйти в стартовый состав, хотя был заявлен изначально как игрок резерва. Только спустя два года в августе месяце его снова вызвали в сборную благодаря его выступлениям в отборочном турнире Лиги чемпионов. Сафет Сушич вызвал на матчи отборочного раунда Евро-2012 против Люксембурга и Франции. Лулич сыграл в обеих встречах на месте левого защитника.

Достижения 
Лацио
 Обладатель Кубка Италии (2): 2012/13, 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2017, 2019

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лацио»
 Профиль на сайте Швейцарской Суперлиги

Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Кур 97»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Лацио»